Explorer 1, de eerste succesvolle Amerikaanse satelliet
 Internet Explorer, een webbrowser ontwikkeld door Microsoft
 Windows Verkenner, in het Engels Windows Explorer genoemd
 Gibson Explorer, een gitaar van het bedrijf Gibson
 Explorers (scouting), een speltak van Scouting Nederland
 Explorer (schip, 1957), een voormalig Nederlands onderzoeksvaartuig
 Explorer (schip, 1969), een voormalig cruiseschip, gezonken in 2007
 Explorer (Dockwise), een schip van rederij Dockwise
 Explorer (computerspel), een computerspel van het genre actiespel en simulatiespel
 Explorer (National Geographic Channel), een documentaireserie over wereldwijde ontdekkingen